Grad Memel u Istočnoj Pruskoj (Ostpreußen), njemački naziv za Klaipėdu, Litva.
 Rijeka Memel, njemački naziv za rijeku Njemen.